Кала́шников () — русская фамилия, а также топоним. Известные носители фамилии:

Калашников

А

В 
 Калашников, Валерий Васильевич (род. 1950) — российский селекционер и генетик, академик РАСХН и РАН.
 
 
 
 
 Калашников, Вячеслав Андреевич (род. 1985) — российский футболист, защитник.

Г 
 Калашников, Геннадий Петрович (род. 1937) — Заслуженный металлург Украины.
 Калашников, Григорий Степанович (1908—1979) — советский педагог, Заслуженный учитель школы РСФСР.

Д

Е 
 Калашников, Евгений Владимирович (1928—2018) — советский военачальник, генерал-полковник (1982).
 Калашников, Евгений Игоревич (1951—1997) — советский и российский поэт, автор-исполнитель.

И 
 
 
 Калашников, Исай Калистратович (1931—1980) — советский писатель.

К 
 Калашников, Константин Фёдорович (1912—1996) — генерал-лейтенант.

Л

М 
 Калашников, Максим Александрович (настоящее имя — Владимир Александрович Кучеренко; род. 1966) — российский журналист, общественный и политический деятель, публицист, футуролог.

Н 
 
 Калашников, Нестор Григорьевич — народный комиссар финансов КазССР октябрь 1920 г. — февраль 1922 г.

О

П 
 
 Калашников, Прокофий Яковлевич (1906—1977) — Герой Советского Союза (1944), полковник, танкист.

Р 
 Калашников, Роберт Николаевич (1930—2021) — советский и российский хирург, доктор медицинских наук, профессор Северного государственного медицинского университета, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1999).

С 
 
 Калашников, Станислав Андреевич (род. 1991) — российский хоккеист.

Ф 
 Калашников, Фёдор (или Калашник; ум. 1605) — мещанин, открыто подстрекавший народ против Лжедимитрия I.

Ю

Я 
 Калашников, Яков Семёнович (1904—1944) — Герой Советского Союза.



Топоним 
 Калашников — хутор в Палласовском районе Волгоградской области России.
 Калашников — хутор в Кашарском районе Ростовской области России.
 Калашников — деревня в Саратовском районе Саратовской области России.

Организации 
 «Концерн Калашников» — корпорация, входящая в Ростех.
 «Калашников» — российский журнал, официальный печатный орган Федерации практической стрельбы России и Союза российских оружейников.

В культуре 
 «Песня о купце Калашникове» — поэма М. Ю. Лермонтова.
 «Спартак и Калашников» — российский фильм, вышедший на экраны в 2002 году.
 «Калашников» — российский фильм 2020 года.

См. также 
 Автомат Калашникова — общевойсковой автомат, принятый на вооружение в ВС СССР в 1949 году.
 
 
 Калашная слобода
 Калашный переулок